Europamästerskapet i ishockey för damer 1991 spelades 15– 23 mars 1991 i dåvarande Tjeckoslovakien. Finland spelade hem sin andra raka titel, efter finalseger med 2-1 mot Sverige, efter att ha vänt underläge, 0-1, i slutet av andra perioden.

Danmark tog brons efter seger mot Norge i matchen om tredje pris. Rekordmånga (10) lag för en enda IIHF-damturnering deltog, och antalet spelade matcher (25) var också rekord.

Lag & format

10 lag deltog i turneringen. Alla dessa lag gick in i huvudturneringen utan att behöva kvala. Lagen var:

Lagen delades in i två femlagsgrupper. Där möttes alla en gång. Lagen mötte därefter det likaplacerade laget i motsatta grupp (ettorna i final, tvåorna i match om tredje pris och så vidare).

Första omgången

Grupp A

Slutställning

Resultat
Alla klockslag lokal tid (GMT+4)

Grupp B

Slutställning

Resultat
Alla klockslag lokal tid (GMT+4)

Utslagsfasen

Tröstturneringen, placering 9-10

Tröstturneringen, placering 7-8

Tröstturneringen, placering 5-6

Match om tredje pris

Final

Slutställning

Källor

Externa länkar
 (franska) Hockey Archives - Championnats d'Europe féminins 1991

1991 i Tjeckoslovakien
1991
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckoslovakien
Ishockeysäsongen 1990/1991
Sport i Frýdek-Místek
Havířov